(род. 1945) — ирландский политик.
 Дукес, Леопольд (1810—1891) — венгерский историк еврейской литературы.

Примечания

См. также 
 Дукс | Дюкс | Дьюк